Lamberg kan avse:

 Adam Lamberg (född 1984), amerikansk skådespelare
 Augusta Lamberg (1846–1922), företagare
 Bror-Axel Lamberg (1923–2014), finländsk läkare
 Erik Lamberg (1719–1780), biskop i Göteborg
 Johan Anders Lamberg (1712–1783), affärsman
 Karin Lamberg-Skog (född 1961), längdskidåkare
 Lars Lamberg (1939–2021), lantbrukare och företagsledare
 Peter Lamberg, flera personer
 Peter Lamberg (1857–1924), jurist och ämbetsman 
 Peter Lamberg (konstnär) (1926–2000), målare, tecknare och grafiker
 Sofia Lamberg (1820–1895), godsägare
 Yngve Lamberg (1912–1960), handbollsspelare

Svenska efternamn
Efternamnsförgreningssidor